Il singolare  del Trophee des Alpilles 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Marcos Baghdatis ha battuto in finale Xavier Malisse 6–4, 6–1.

Teste di serie

  Björn Phau (semifinali)
  Adrian Mannarino (primo turno, ritiro causa di un infortunio al ginocchio destro)
  Marcos Baghdatis (campione)
  Michael Berrer (secondo turno)

 Nicolas Mahut (quarti di finale)
 Stéphane Bohli (quarti di finale)
 Sébastien de Chaunac (quarti di finale)
 Lukáš Lacko (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Trophée des Alpilles 2009